Riersbach ist ein Ortsname oder Ortsnamensbestandteil:
 Riersbach Dörfle, Weiler der Westschwarzwald-Gemeinde Oberharmersbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Vor Riersbach, Weiler der Gemeinde Oberharmersbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 In Riersbach, Zinken der Gemeinde Oberharmersbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Riersbach ist ein Gewässername:
 Riersbach (Harmersbach), linker Zufluss des Harmersbachs bei Riersbach Dörfle in der Gemeinde Oberharmersbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg